Franciaország
La Chaussée, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
La Chaussée, település Franciaországban, Vienne megyében
La Chaussée-d’Ivry, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
La Chaussée-sur-Marne, település Franciaországban, Marne megyében
La Chaussée-Tirancourt, település Franciaországban, Somme megyében
La Chaussée-Saint-Victor, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében